Mark Borowiecki (né le  à Kanata, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il évolue trois saisons avec les Golden Knights de Clarkson avant de devenir professionnel au terme de la saison 2010-2011. Il a été capitaine des Golden Knights en 2010-2011 avant d'aider les Senators de Binghamton à remporter la Coupe Calder.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Bears de Smiths Falls ||CJHL ||53 ||3 ||25 ||28 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Bears de Smiths Falls ||CJHL ||46 ||2 ||24 ||26 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||33 ||1 ||1 ||2 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||35 ||8 ||11 ||19 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||31 ||3 ||8 ||11 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Senators de Binghamton ||LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||6 ||21 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 73|| 5|| 17|| 22|| 127|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 53|| 4|| 10|| 14|| 157|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 6|| 0|| 0|| 0|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 13|| 1|| 0|| 1|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 63|| 1||10 ||11 ||107 ||6 ||0 ||0 ||0 || 6
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 63 || 1 || 1 || 2 || 107 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 70 || 1 || 2 || 3 || 154 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 52 || 3 || 8 || 11 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 53 || 1 || 4 || 5 || 89 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 53 || 7 || 11 || 18 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Predators de Nashville || LNH || 22 || 0 || 1 || 1 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 57 || 0 || 4 || 4 || 151 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 454 || 15 || 41 || 56 || 836 || 10 || 0 || 0 || 0 || 8

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2010-2011 : remporte la Coupe Calder (LAH) avec les Senators de Binghamton

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Predators de Nashville
Défenseur de hockey sur glace